L'aérodrome d'Amborovy , également connu sous le nom d'aérodrome Philibert-Tsiranana dessert la ville de Mahajanga (ou Majunga), à Madagascar.

Situation 
L'aéroport se trouve à  au nord-est du centre-ville de Mahajanga.

Destinations

Notes et références 

Amborovy